La circonscription de l'Uusimaa () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre la région de l'Uusimaa, hormis Helsinki.

Les municipalités de la circonscription de l'Uusimaa sont:
Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa et Vihti.

Sièges 1954–2019

Députés élus 2019–2023 

Les députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Anders Adlercreutz (RKP)
 Hussein al-Taee (SDP)
 Thomas Blomqvist (RKP)
 Tiina Elo (Vihr.)
 Maria Guzenina (SDP)
 Timo Harakka (SDP)
 Hjallis Harkimo (Liike Nyt)
 Inka Hopsu (Vihr.)
 Saara Hyrkkö (Vihr.)
 Arja Juvonen (PS)
 Antti Kaikkonen (Kesk.)
 Pia Kauma (Kok.)
 Pihla Keto-Huovinen (Kok.)
 Kimmo Kiljunen (SDP)
 Ari Koponen (PS)
 Noora Koponen (Vihr.)
 Johan Kvarnström (SDP)
 Mia Laiho (Kok.)
 Antero Laukkanen (KD)
 Elina Lepomäki (Kok.)
 Antti Lindtman (SDP)
 Pia Lohikoski (Vas.)
 Leena Meri (PS)
 Sari Multala (Kok.)
 Kai Mykkänen (Kok.)
 Mika Niikko (PS)
 Pirkka-Pekka Petelius (Vihr.)
 Riikka Purra (PS)
 Veronica Rehn-Kivi (RKP)
 Antti Rinne (SDP)
 Jussi Saramo (Vas.)
 Ruut Sjöblom (Kok.)
 Riikka Slunga-Poutsalo (PS)
 Kari Tolvanen (Kok.)
 Matti Vanhanen (Kesk.)
 Heikki Vestman (Kok.)

Anciens députés 

 Eero Akaan-Penttilä (Kok.) 1999–2011
 Pirjo Ala-Kapee (SDP) 1979–1989
 Claes Andersson (Vas) 1987–1998, 2007–2008
 Matti Aura (Kok.) 1995–1999
 Anne Berner (Kesk.) 2015–2019
 Ilkka-Christian Björklund (SKDL) 1979–1982
 Ernst von Born (RKP) 1919–1954
 Tuija Brax (Vihr.) 1995–2015
 Kaj Bärlund (SDP) 1979–1991
 Kaarina Dromberg (Kok.) 1983–2007
 Simon Elo (PS, Sin.) 2015–2019
 Rainer Erlund (RKP, sit.) 1999–2000
 Karl-August Fagerholm (SDP) 1930–1966
 Maarit Feldt-Ranta (SDP) 2007–2019
 Merikukka Forsius (Vihr., Kok.) 1999–2011
 Christina Gestrin (RKP) 2000–2015
 Carl Haglund (RKP) 2015–2016
 Leena Harkimo (Kok.) 1999–2015
 Klaus Hellberg (SDP) 1995–2007
 Veikko Helle (SDP) 1948–1983
 Elsi Hetemäki-Olander (Kok.) 1970–1991
 Tuulikki Hämäläinen (SDP) 1983–1999
 Sven Högström (RKP) 1954–1966
 Lauri Ihalainen (SDP) 2011–2015
 Mikael Jungner (SDP) 2011–2015
 Johanna Jurva (PS) 2011–2015
 Jouko Jääskeläinen (KD) 1991–2003, 2011–2015)
 Pietari Jääskeläinen (PS) 2009–2015
 Osmo Kaipainen (SDP) 1970–1975
 Antti Kalliomäki (SDP), 1983–2011
 Minna Karhunen (Kok.) 1991–1999
 Johanna Karimäki (Vihr.) 2007–2019
 Tanja Karpela (Kesk.) 1999–2011
 Jyrki Kasvi (Vihr.) 2003–2011, 2015–2019
 Ville Komsi (Vihr.) 1983–1987
 Risto Kuisma (SDP, Remonttiryhmä) 1995–2007
 Magnus Kull (RKP) 1966–1970
 Hertta Kuusinen (SKDL) 1945–1972
 Merja Kuusisto (SDP) 2007–2015
 Jaakko Laakso (Vas) 1991–2011
 Sanna Lauslahti (Kok.) 2007–2018
 Eero Lehti (Kok.) 2007–2019
 Henrik Lax (RKP) 1987–2007
 Paula Lehtomäki (Kesk.) 2011–2015
 Lars Lindeman (SDP) 1958–1976
 Bertel Lindh (RKP) 1953–1966
 Matti Louekoski (SDP) 1976–1979, 1983–1996
 Leena Luhtanen (SDP) 1995–2007
 Sinikka Luja-Penttilä (SDP) 1966–1983
 Hanna Markkula-Kivisilta (Kok.) 1991–2003
 Markku Markkula (Kok.) 1995–2003
 Marjo Matikainen-Kallström (Kok.) 2004–2015
 Matti Mattila (ML, Kesk.) 1954–1975
 Rauha-Maria Mertjärvi (Vihr.) 1998–2003
 Outi Mäkelä (Kok.) 2007–2018
 Tapani Mäkinen (Kok.) 2007–2015
 Tero Mölsä (Kesk.) 1991–2003
 Jussi Niinistö (PS, Sin.) 2011–2019
 Sauli Niinistö (Kok.) 2007–2011
 Paavo Nikula (Vihr.) 1991–1998
 Juho Niukkanen (ML) 1917–1933, 1936–1954
 Mikaela Nylander (RKP) 2003–2019
 Saara-Maria Paakkinen (Kok.) 1979–1994
 Eero Paloheimo (Vihr.) 1987–1995
 Kaarlo Pitsinki (SDP) 1958–1966
 Victor Procopé (RKP) 1958–1962, 1966–1975 
 Riitta Prusti (SDP) 1995–2007
 Kaisa Raatikainen (SDP) 1970–1987
 Elisabeth Rehn (RKP) 1979–1995
 Veera Ruoho (PS, Kok.) 2015–2019
 Pirkko Ruohonen-Lerner (PS) 2007–2015
 Joona Räsänen (SDP) 2015–2019
 Martin Saarikangas (Kok.) 2003–2007
 Matti Saarinen (SDP) 1987–1991, 1995–2015
 Veikko Saarto (SKDL) 1966–1987
 Martta Salmela-Järvinen (SDP, TPSL) 1939–1966
 Bruno Salmiala (IKL) 1933–1945
 Miina Sillanpää (SDP) 1907–1910, 1914–1917, 1919–1933, 1936–1948
 Timo Soini (PS, Sin.) 2003–2009, 2011–2019
 Pär Stenbäck (RKP) 1970–1985
 Alexander Stubb (Kok.) 2011–2017
 Seppo Särkiniemi (Kesk.) 2003–2007, 2010–2011
 Johan Otto Söderhjelm (RKP) 1933–1939, 1944–1951, 1962–1966
 Väinö Tanner (SDP) 1907–1911, 1914–1917, 1919–1927, 1930–1945, 1951–1954, 1958–1962
 Jukka Tarkka (Nuorsuomalaiset) 1995–1999
 Martti Tiuri (Kok.) 1983–2003
 Jani Toivola (Vihr.) 2011–2019
 Pirkko Turpeinen (SKDL) 1983–1987
 Kari Uotila (Vas) 1995–2007, 2008–2019
 Markku Uusipaavalniemi (Kesk., PS) 2007–2011
 Raija Vahasalo (Kok.) 1999–2015, 2018–2019
 Tauno Valo (Kok.) 1979–1991
 Edvard Valpas-Hänninen (SDP) 1907–1918
 Päivi Varpasuo (Kok.) 1985–1995
 Eerikki Viljanen (Kesk.) 2015–2019
 Johannes Virolainen (ML, Kesk.) 1945–1983, 1987–1991
 Paavo Väyrynen (Kesk.) 1991–1995, 1999
 Marjatta Väänänen (Kesk.) 1975–1991
 Henrik Westerlund (RKP) 1966–1995
 Karl Harald Wiik (SDP, SKDL) 1911–1918, 1922–1929, 1933–1941, 1944–1946
 Hella Wuolijoki (SKDL) 1946–1948

Références

Liens externes 
Ministère de la justice: circonscriptions électorales
Eduskunta

Circonscription dans la région d'Uusimaa